Streibel ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Streibel (1853–?), deutscher Schriftsteller
 Karl Streibel (1903–1986), deutscher Lagerkommandant und SS-Sturmbannführer
 Robert Streibel (* 1959), österreichischer Historiker 

Siehe auch: Streibl